Juli Dens, cavaller romà del temps de Neró
 Semproni Dens, militar romà del temps de l'emperador Galba